

Comunas da França do Alto Reno 
Michelbach (França)
Michelbach-le-Bas
Michelbach-le-Haut

Municípios da Alemanha 
Michelbach (Altenkirchen) — no estado da Renânia-Palatinado
Michelbach an der Bilz — no estado de Baden-Württemberg

Municípios da Áustria 
Michelbach (Baixa Áustria)

Desambiguações de topônimos